

Берізки () — залізничний роз'їзд Гомельського відділення Білоруської залізниці

Села:
 Берізки — Миколаївська область, Первомайський район (до 17 липня 2020 — Кривоозерський район)
 Берізки — Полтавська область, Миргородський район (до 17 липня 2020 — Гадяцький район)
 Берізки — Сумська область, Роменський район (до 17 липня 2020 — Недригайлівський район)
Селище:
 Берізки — Житомирська область, Бердичівський район

 Берізки — колишнє село у Куп'янському районі Харківської області

Див. також 
 Березки
 Берізки-Бершадські
 Берізки-Чечельницькі